Wolzendorff ist der Name von:
Gustav Wolzendorff (1834–1926), deutscher Mediziner
Kurt Wolzendorff (1882–1921), deutscher Staatsrechtler